Лос Серитос има више значења:

 Лос Серитос (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Серитос, Лотес де Дон Худас (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Серитос (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Серитос (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Серитос (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Серитос (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Серитос, Рестауранте (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Серитос (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Серитос (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Серитос (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Серитос (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Серитос (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Серитос (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Серитос (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Серитос (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Серитос, Раисес (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Серитос (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Серитос (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Серитос (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Серитос (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Серитос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Серитос, Лас Которас (Назас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Серитос (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Серитос (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Серитос, Игнасио Лира (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Серитос (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Серитос, Лос Виљегас (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Серитос (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Серитос (Пилкаја), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Серитос (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Серитос (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Серитос (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Серитос (Чималтитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Серитос (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Серитос (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Серитос (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Серитос (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Серитос (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Серитос (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Серитос (Толиман), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Серитос (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Серитос (Запотлан дел Реј), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Серитос (Уирамба), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Серитос (Хакона), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Серитос (Перибан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Серитос (Токумбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Серитос (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Серитос (Атлатлахукан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лос Серитос (Кваутла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лос Серитос, Лома де лос Чивос (Росаморада), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Серитос (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Серитос, Ел Мохаро (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Серитос (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Серитос (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Серитос (Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Серитос, Нуевос Серитос (Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Серитос (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Серитос (Парас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Серитос (Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Серитос (Тлакотепек де Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Серитос (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Серитос (Текискијапан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Серитос (Авалулко), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Серитос (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Серитос (Сан Николас Толентино), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Серитос (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Серитос (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Серитос (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Серитос (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Серитос (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Серитос (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Серитос, Уерта Марија Луиса (Уамантла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лос Серитос (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Серитос (Ситлалтепетл), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Серитос (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Серитос (Коскоматепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Серитос (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Серитос (Еспинал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Серитос (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Серитос (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Серитос (Пасо де Овехас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Серитос (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Серитос (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Серитос (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Серитос (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Серитос (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Серитос (Атолинга), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Серитос (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Серитос (Тлалтенанго де Санчез Роман), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику